

Botanica 
 Vicia faba – pianta della famiglia delle Leguminose

Letteratura 
 Faba – opera di autore anonimo citata sia da Cicerone sia da Seneca

Persone 
 Girolamo Faba – sacerdote calabrese noto per le sue microincisioni in legno
Guido Faba –  scrittore italiano